Сан Пабло има више значења:
 Сан Пабло (Нови Мексико), насељено место без административног статуса у америчкој савезној држави Нови Мексико
 Сан Пабло (Калифорнија), град у америчкој савезној држави Калифорнија
 Сан Пабло (Колумбија)